El Hospital de Alta complejidad del Bicentenario de Esteban Echeverría es un hospital público de Alta Complejidad ubicado en el Partido de Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires, en Argentina.
El hospital se llama Luis Federico Leloir en homenaje al médico y bioquímico argentino ganador del Premio Nobel de Química en 1970.
Su construcción comenzó en el año 2011 y comenzó a funcionar en abril del año 2020 atendiendo pacientes de alto riesgo. 

Posee 150 camas y se calcula que atenderá a cerca de 15.000 pacientes por mes. Sus instalaciones principales cubren 17.600 m² o 20.000 si se suman los consultorios externos.  Cuenta con tecnología de última generación y es considerado un hospital de Alta Complejidad.
El establecimiento contará con 112 camas de sala general, 20 camas en la Unidad Terapia Intensiva y Unidad Coronaria, siete quirófanos y 28 consultorios externos (incluyendo Casa Médica). Además, estará equipado por un tomógrafo de 16 pistas (el único en su tipo entre los hospitales del PAMI), un mamógrafo, cuatro ecógrafos, dos equipos de rayos, un resonador magnético nuclear y un angiógrafo. El Hospital del Bicentenario Luis Federico Leloir es uno de los 6 Hospitales del Bicentenario Actualmente es administrado por el PAMI.

Historia 
El hospital se ubica donde antiguamente se ubicaba el Frigorífico Monte Grande. Este Frigorífico era un símbolo del barrio, se instaló en 1908 y llegó a emplear a más de mil trabajadores. 
El frigorífico tuvo muchas dificultades económicas en los años 80s y finalmente cerró sus puertas en 1986. Por muchos años quedó abandonado generando un problema para la zona. 
El Banco Nación había ayudado varias veces al frigorífico a saldar sus deudas y finalmente se queda con los terrenos. 
En 2005, el Banco Nación dona al municipio las dos manzanas que ocupaba y junto al Gobierno Nacional otorgó 2 millones de pesos para que se realizaran las obras de demolición del frigorífico.
El proyecto para construir el hospital fue anunciado en el año 2008 junto a varios Hospitales del Bicentenario, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En agosto de 2011, el entonces gobernador de la Provincia de Buenos Aires Daniel Scioli anunciaba el comienzo de su construcción y confirmaba que el hospital pasaba de ser uno de alta complejidad a uno de mediana complejidad.Su construcción fue financiada con fondos del Estado Nacional, principalmente del PAMI (Programa de Atención Médica Integral). En noviembre de 2015, la presidenta Cristina Fernandez de Kirchner mantuvo una videoconferencia con el intendente Fernando Grey para brindar detalles del avance de las obras, el hospital en ese momento se encontraba terminado en un 94% pero no se encontraba en funcionamiento. En febrero de 2016 Mauricio Macri y María Eugenia Vidal anuncian el relanzamiento de las obras para finalizar el hospital.
En 2018 aparecen en los medios de comunicación versiones de vaciamiento del Hospital del Bicentenario, las fotos y video. se viralizaron circulando por las redes sociales. El Municipio de Esteban Echeverría elevó un pedido formal solicitando explicaciones al PAMI. En el año 2018 el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, denunció que el gobierno nacional y provincial le negaban los fondos para poner en funcionamiento el Hospital del Bicentenario, que ya estaba terminado y equipado, y aseguró que en el Ministerio de Salud nacional directamente desconocían de su existencia. En el año 2019 el intendente Gray denuncia y confirma el vaciamiento del Hospital Leloir cuya aparatología había sido trasladada al Hospital Bernado Houssay de la ciudad de [[Mar del Plata]] para llevar a cabo otra inauguración. En enero de 2020 se realiza una auditoría y luego de la emergencia sanitaria a causa del coronavirus se realiza el equipamiento del Hospital Leloir en solo un mes.  En abril de 2020, luego de una década de comenzada su construcción, el Hospital del Bicentenario es inaugurado por el presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof y estará focalizado en la atención de pacientes de alto riesgo durante la pandemia de coronavirus.

Enlaces externos 

 Anexo:Hospitales de Argentina
 Sitio web del Hospital del Bicentenario Luis Federico Leloir

Notas

Referencias 

Edificios y estructuras en construcción en Argentina
Partido de Esteban Echeverría
Monte Grande
Epónimos de Federico Leloir
Hospitales de Argentina del siglo XXI